Földrajz

Metropolis, település Illinois államban
Metropolis, település Nevada államban
Kultúra
Metropolis (1927), Fritz Lang filmje
Metropolis (1949), Tezuka Oszamu mangája
Metropolis, nagyváros a DC Comics képregényeiben

Metropolisz 
metropolisz, óriásváros
Metropolisz (2001), Rintaro filmje